Margaretha van Brandenburg (1270-1315), een dochter van markgraaf Albrecht III van Brandenburg
Margaretha van Brandenburg (1410-1465), een dochter van keurvorst Frederik I van Brandenburg
Margaretha van Brandenburg (1449/1450-1489), een dochter van keurvorst Frederik II van Brandenburg